Megumi Tackikawa (22 de Fevereiro) é uma mangaká japonesa.

Mangakas
Pessoas do período Heisei